Анна Амалия:
 Анна Амалия Баден-Дурлахская (; 1595—1651) — принцесса Баден-Дурлахская, в замужестве графиня Нассау-Саарбрюккенская
 Анна Амалия Прусская (; 1723—1787) — прусская принцесса, младшая сестра короля Пруссии Фридриха Великого, немецкий композитор
 Анна Амалия Брауншвейгская (; 1739—1807) — герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская

См. также 
 Анна
 Амалия